Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stefan Edberg e Anders Järryd che hanno battuto in finale Joakim Nyström e Mats Wilander 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (primo turno)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (campioni)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (finale)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (semifinali)

 John Fitzgerald /  Wally Masur (quarti di finale)
 Henri Leconte /  Yannick Noah (semifinali)
 Vijay Amritraj /  Pavel Složil (primo turno)
 Hans Gildemeister /  Víctor Pecci (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1985